Newbridge může být::

 Newbridge (Caerphilly) – město ve Walesu
 Newbridge (Wight) – vesnice na ostrově Wight
 Newbridge (Kildare) – město v Irsku
 Newbridge-on-Wye – vesnice ve Walesu